Royal Opera, în limba română Opera Regală, s-ar putea referi la:

 Royal Opera, Londra, compania de operă cea mai prestigioasă din Anglia
 Royal Opera House, desemnând opera din Covent Garden, Londra
 Royal Opera House, Valletta, compania de operă și clădirea operei din La Valletta, Malta
 Royal Opera House, Mumbai, compania de operă și clădirea operei din Mumbai, India
 Opera Regală a Suediei, compania de operă și clădirea operei din Stockholm